Община Високо (, ) — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Високо.

География 
Площадь общины Високо составляет 232 км². Високо граничит со следующими общинами: Киселяк, Бусовача, Какань, Вареш, Бреза, Илияш и Илиджа. Соединяется с соседними общинами за счёт местных автодорог и магистрали Сараево-Зеница, а также железной дорогой с побережьем Адриатического моря.

Природная среда общины — долины рек Босна и Фойница, горы Озрена, Враница и Звезда. Средняя высота общины колеблется от 399 до 1050 м, что создаёт благоприятные условия для развития сельского хозяйства, промышленности, строительства.

Население 
Первая перепись населения состоялась 31 января 1921 в Високском срезе: в нём проживали 33808 человек (без учёта села Луке). Большинство населения составляли сербы и хорваты при 450 жителях, назвавших себя цыганами. Из 1489 семей по вероисповеданию 842 назвали себя мусульманами, 372 — православными, 275 — католиками. По данным переписи населения 1991 года, в общине проживали 46160 человек из 88 населённых пунктов. Плотность населения составляла 197,32 чел./км². Из них 14140 человек проживали в городе Високо, 31990 — в других городах общины.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.
 М. С. Филиповић - Живот и обичаји народни у Височкој нахији

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 9. septembar 2009. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины